Die  Alps Hockey League 2021/22 ist die fünfte Spielzeit der italienisch-österreichisch-slowenische Eishockeyliga.

Teilnehmer 
Titelverteidiger HK SŽ Olimpija Ljubljana und der HC Pustertal verlassen die AlpsHL und starten zur Saison 2021/22 in der ICE Hockey League.

Nach einem Jahr Pause meldeten der EK Zell am See sowie die Vienna Capitals Silver wieder für die Liga. Die Vienna Capitals Silver sind das Farmteam des ICE HL-Clubs Vienna Capitals und kooperieren zudem mit den Graz 99ers. Ebenso meldete der HC Meran für die AlpsHL. Meran erhielt eine Wild Card des italienischen Verbands. Das endgültige Teilnehmerfeld soll am 10. Mai 2021 feststehen.

Hauptrunde

Tabelle der Hauptrunde 
Erläuterungen: , 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Torverhältnis, PKT = Punkte, PKT Ø = Punkteschnitt;

Tabelle der Master Round 
Erläuterungen: , 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Torverhältnis, PKT = Punkte, PKT Ø = Punkteschnitt;

Tabelle der Qualification Round A 
Erläuterungen: , 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Torverhältnis, PKT = Punkte, PKT Ø = Punkteschnitt;

Tabelle der Qualification Round B 
Erläuterungen: , 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Torverhältnis, PKT = Punkte, PKT Ø = Punkteschnitt;

Topscorer

Torhüter

Play-offs

Pre-Play-offs 
Die Qualifikationsspiele werden im Modus „Best of Three“ ausgetragen und fanden am 8., 10. und 12. März 2022 statt.

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele werden im Modus Best-of-Five ausgetragen und fanden am 15., 17., 19., 22. und 24. März 2022 statt.

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele werden im Modus Best-of-Five ausgetragen und fanden am 26., 29., 31. März sowie am 2. April 2022 statt.

Finale 
Die Finalspiele werden im Modus Best-of-Five ausgetragen und finden am 9., 12., 14., 16. und 19. April 2022 statt.

Topscorer

Torhüter

Weblinks 
 Offizielle Seite der Alps Hockey League

Einzelnachweise 

2021/22
Eishockeysaison 2021/22